Bucknell bezeichnet:
 
 Bucknell Ridge, Gebirgskamm im Australischen Antarktis-Territorium
 Bucknell University in Lewisburg, Pennsylvania, USA